Biron má více významů:

příjmení osob

 Dorothea von Biron (1793–1862), vévodkyně zaháňská
 Ernst Johann von Biron (1690–1769), vévoda kuronský a zemgalský, regent ruského impéria v zastoupení nedospělého Ivana VI.
 Martin Biron (* 1977), bývalý kanadský hokejista, brankář
 Mathieu Biron (* 1980), kanadský hokejista, obránce
 Petr Biron (1724–1800), vévoda kuronský a zemgalský, vévoda zaháňský, syn Ernsta Johanna Birona

toponymum
 Biron, zámek v Akvitánii
 Hôtel Biron, palác v Paříži

Rozcestníky - příjmení